В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Pennsylvania 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кенді Рейнолдс і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Сенді Коллінз і Кім Сендс 7–6, 6–1.

Сіяні пари 

 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Лорі Макніл /  Катрін Суїр (півфінал)

 Кенді Рейнолдс /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Сенді Коллінз /  Кім Сендс (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Pennsylvania